William Campbell – (1884-1972) regista statunitense
 William Campbell – (1923-2011), attore statunitense
 William Oliver “Billy” Campbell – (1959-), attore statunitense
 William Alexander “Bill” Campbell – (1961-) rugbista a 15 australiano
William “Bill” Campbell - calciatore scozzese

Altro 
William Stuart Campbell è la persona che, secondo la leggenda della morte di Paul McCartney, avrebbe sostituito il cantante dei Beatles dopo la sua morte. Sempre secondo la leggenda si sarebbe sottoposto ad alcuni interventi chirurgici per assomigliare ancora di più a Paul McCartney.